Easton steht für:
 Easton (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Easton Machine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Satz von Easton, mathematischer Lehrsatz aus dem Bereich der Mengenlehre

Easton ist der Name folgender geografischer Objekte:

im Vereinigten Königreich:
 Easton (Somerset)

in den Vereinigten Staaten:
 Easton (Connecticut)
 Easton (Illinois)
 Easton (Kalifornien)
 Easton (Kansas)
 Easton (Maine)
 Easton (Maryland)
 Easton (Massachusetts)
 Easton (Minnesota)
 Easton (Missouri)
 Easton (New Hampshire)
 Easton (New York)
 Easton (Ohio)
 Easton (Pennsylvania)
 Easton (Texas)
 Easton (Washington)
 Easton (Wisconsin), im Adams County
 Easton (Town, Adams County), Town(ship) in Wisconsin
 Easton (Town, Marathon County), Town(ship) in Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Easton Cemetery, in Easton, Pennsylvania, ID-Nr. 90001610
 Easton Friends North Meetinghouse, in Middle Falls, New York, ID-Nr. 05001132
 Easton House, in Easton, Pennsylvania, ID-Nr. 80003583
 Easton Roller Mill, in Morgantown, West Virginia, ID-Nr. 78002806
 Easton Tower, in Paramus Borough, New Jersey, ID-Nr. 07000355
 Easton's Castle, in Aberdeen, South Dakota, ID-Nr. 73001736

Townships in den Vereinigten Staaten: